Bernier ist der Familienname folgender Personen:

 Amaury Bernier (* 1980), französischer Musiker, Songwriter und Filmkomponist
 Charles Bernier (1871–1950), belgischer Maler und Stecher
 Étienne-Alexandre Bernier (1762–1806), französischer Geistlicher und Politiker
 Francis Bernier (* 1997), kanadischer Sänger
 François Bernier (1620–1688), französischer  Arzt, Asienreisender und Philosoph
 Guylaine Bernier (* 1948), kanadischer Ruderer
 Jean Bernier (* 1954), kanadischer Eishockeyspieler 
 Jonathan Bernier (* 1988), kanadischer Eishockeyspieler

 Laurent Bernier (1921–2007), kanadischer Skispringer
 Lucien Bernier (1914–1989), französischer Politiker
 Maxime Bernier (* 1963), kanadischer Politiker
 Mélanie Bernier (* 1985), französische Schauspielerin
 Michel Esdras Bernier (1841–1921), Politiker der Liberalen Partei Kanadas
 Michèle Bernier (* 1956), französische Schauspielerin
 Nicolas Bernier (1664–1734), französischer Komponist, Cembalist und Musiktheoretiker
 Patrice Bernier (* 1979), kanadischer Fußballspieler
 Philippe Bernier (1930–2000), französischer Journalist
 Pierre-François Bernier (1779–1803), französischer Astronom
 Serge Bernier (* 1947), kanadischer Eishockeyspieler
 Steve Bernier (* 1985), kanadischer Eishockeyspieler
 Sylvie Bernier (* 1964), kanadische Wasserspringerin